Cet article recense les usages du terme ou du symbole « ! ».

Linguistique 
 !, point d'exclamation, signe de ponctuation placé à la fin d'une phrase exclamative. Ce caractère possède des dérivés :
 ¡, point d'exclamation inversé ou culbuté, signe de ponctuation placé au début d'une phrase exclamative en espagnol
 ‽, Point exclarrogatif
 , virgule d'exclamation

 , symbole de l'alphabet phonétique international pour le clic post-alvéolaire. Bien que ressemblant au point d'exclamation, ce symbole correspond à celui du clic dental muni d'un point souscrit, ancien diacritique notant les consonnes rétroflexes. Le symbole est également utilisé comme lettre dans certaines langues comportant ce son, par exemple dans le nom des !Kung.

Culture

Jeux 
 !, indication d'un bon coup dans l'annotation des échecs

Musique 
 !, album du groupe américain The Dismemberment Plan (1995)
 ! (The Song Formerly Known As), piste de l'album Unit du groupe australien  (1997)
 !!!, groupe de dance-punk américain ; le nom du groupe se prononce généralement « tchik tchik tchik » ou toute autre syllabe répétée trois fois

Sciences et techniques

Informatique 
 !, négation logique dans certains langages de programmation
 !, opérateur de déréférencement en BCPL, équivalent de « * » en C
 !, exécution inconditionnelle de directives dans les fichiers de configuration Config.sys de FreeDOS

Mathématiques 
 n!, fonction factorielle, produit des nombres entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n
 !n, fonction sous-factorielle, nombre de permutations possible de n objets
 !, négation logique, notée plus souvent « ¬ »
 !, quantificateur d'unicité ; « ∃! » signifie « il existe exactement un »

Voir aussi